Neudorfer ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Neudorfer (1919–1984), österreichischer Politiker (ÖVP), Abgeordneter zum Nationalrat
 Richard Neudorfer (1900–1977), Pädagoge
 Therese Neudorfer (1920–1990), österreichische Politikerin (SPÖ), Abgeordnete zum Oberösterreichischen Landtag
 Heinz-Werner Neudorfer (* 1952), Theologe